Fly Away ou Flyaway peut désigner

Musique

Albums 

 , second album de Nutshell sorti en 1977 ;
 , album du groupe disco Voyage sorti en  ;
 , premier de Corrinne May sorti en 2001 ;
 , album du rappeur Paul Wright sorti le  ;
 , dernier album studio du groupe allemand Banaroo sorti le  ;
 , album d'All Angels sorti le  ;
 , album de Macase sorti en 2010 ;
 , album de Vons sorti en 2017.

Chansons 
 , chanson de John Denver, figurant sur l'album Windsong sorti en  ;
 , chanson de Nutshell, figurant sur l'album  sorti en 1977 ;
 , chanson de Blackfoot, figurant sur l'album Marauder sorti en  ;
 , chanson de DJ Company sortie en 1995 ;
 , chanson de Haddaway, figurant sur l'album The Drive sorti le  ;
 , chanson de Lenny Kravitz, figurant sur l'album 5 sorti le  ;
 , chanson de Lutricia McNeal, figurant sur l'album Whatcha Been Doing sorti le  ;
 , chanson de Michael Jackson, figurant sur la réédition de l'album Bad sortie en 2001 ;
 , chanson de Cecilia, figurant sur l'album Inner Harmony sorti le  ;
 , chanson de MISIA, figurant sur l'album Kiss in the Sky sorti le  ;
 , chanson de Black Eyed Peas, figurant sur l'album Elephunk sorti le  ;
 , chanson de FIR, figurant sur l'album FIR: Fairyland in Reality sorti le  ;
 , chanson de Sugarland, figurant sur l'album Twice the Speed of Life sorti le  ;
 , chanson de Nelly de la bande originale du film Mi-temps au mitard (The Longest Yard) sorti en 2005 ;
 , chanson d'Asami Izawa sortie le , sur la bande originale de la série Eureka Seven ;
 Last Dollar (Fly Away), chanson de Tim McGraw, figurant sur l'album Let It Go sorti le  ;
 , chanson des Cheetah Girls de la bande originale du film Les Cheetah Girls : Un monde unique sorti en 2008 ;
 , chanson de Honey Ryder sorti le  ;
 , chanson de TeddyLoid sortie le , sur la bande originale de la série Panty and Stocking with Garterbelt ;
 , chanson de Seo In-guk sorti le .

Autres 

 , film américain de Janet Grillo sorti en 2011 ;
 , roman à la première personne de Desmond Bagley publié en 1978 ;
 , service de bus géré par Los Angeles World Airports
 , journal littéraire publié à l'université d'État de l'Iowa
 , sixième épisode de la deuxième saison de la série télévisée The Following
 , un type d'attraction dans les parcs d'attraction

Homonymie de titre